B37 steht für:
 BMW B37, ein Reihendreizylinder-Dieselmotor von BMW
 den Sozialverein B37

B 37 steht für:
 die Bundesstraße 37 in Deutschland
 die Kremser Straße in Österreich

B-37 steht für:
 B-37, ein dieselgetriebenes U-Boot der Foxtrot-Klasse der sowjetischen Marine
 Buick Modell B-37, ein PKW-Modell aus dem Jahr 1914

B37